Justin Bieber – kanadyjski piosenkarz
 Bieber – osada (census-designated place) w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii
 Bieber – wieś w Niemczech
 Bieber – rzeka w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Fulda
 Bieber – rzeka w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen
 Bieber – rzeka w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig
 Bieber – rzeka w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Offenbach
 Bieber – rzeka w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia

Zobacz też 
 Biber